Benny Greb – batterista tedesco
 Christina Greb – attrice tedesca
 Harry Greb – pugile statunitense